Tharrawaddy bezieht sich auf

Personen
 König Tharrawaddy (König) (1786–1846), Birma

Orte
 Tharrawaddy (Birma), Ort in Birma